Arabische Sozialistische Partei steht für:

 Arabische Sozialistische Partei, von Akram al-Haurani gegründete Partei, 1953 mit der Baath-Partei vereinigt zur Arabischen Sozialistischen Baath-Partei
 Arabische Sozialistische Baath-Partei, offizieller Name der Baath-Partei (Syrien)
 Ägyptische Arabische Sozialistische Partei, ursprünglich Plattform der Arabischen Sozialistischen Union, ab 1992 eigene Partei
 Arabische Sozialistische Partei, 1963 entstandene Abspaltung der Arabischen Sozialistischen Bewegung, Syrien
 Arabische Sozialistische Partei, Partei im Irak